Туга — почуття глибокого жалю.

Туга — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Туга — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци

Див. також 
 Верх-Туга
 Тугалудка

Примітки